Dino Gambetti – pittore italiano
 Fidia Gambetti – giornalista e scrittore italiano
 Giacomo Gambetti – critico cinematografico italiano
 Mauro Gambetti – cardinale, arcivescovo cattolico e religioso italiano
 Nicola Gambetti – alchimista e guaritore italiano